Teatro Dante – teatro di Campi Bisenzio
Teatro Dante – cinema teatro di Sansepolcro